Ulriksdal kan syfta på:

 Ulriksdal – en stadsdel i Solna kommun
 Ulriksdals begravningsplats – en begravningsplats i Ulriksdal
 Ulriksdals kapplöpningsbana – en galoppbana i stadsdelen Järva
 Ulriksdals naturreservat – ett naturreservat i Solna kommun
 Ulriksdal (pendeltågsstation) – en station på Stockholms pendeltågsnät i stadsdelen Järva
 Ulriksdals slott – ett kungligt slott i Solna kommun
 Ulriksdals slottskapell – en byggnad vid Ulriksdals slott
 Ulriksdals slottspark – en park vid slottet
 Ulriksdals slottsteater – en byggnad i parken
 Ulriksdals Wärdshus – ett värdshus vid Ulriksdals slott
 Ulriksdals GK – en golfklubb i stadsdelen Järva i Solna kommun

Se även
 Nya Ulriksdal